Dauer, Prenzlau
Mirabela Dauer
Dauer 962 Le Mans
Dauer EB 110